What Lies Beneath (film), een Amerikaans bovennatuurlijk thriller-mysterie uit 2000 geregisseerd door Robert Zemeckis
 What Lies Beneath (Robin Trower), een album uit 2009 van de Britse gitarist/zanger Robin Trower
 What Lies Beneath (Tarja), een album uit 2010 van de Finse zangeres Tarja Turunen